Je suis ton père est une célèbre réplique (No. I am your father.) dans le film américain Star Wars, épisode V : L'Empire contre-attaque sorti en 1980.
 Je suis ton père est un film suisse de Michel Rodde sorti en 2004.